Шибчар — топоним в Бангладеш:
 Шибчар — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Шибчар — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Мадарипур. Образован в 1930 году. Административный центр — город Шибчар.